Zwei U-Boote der United States Navy erhielten den Namen USS Grayback:

USS Grayback (SS-208), ein U-Boot der Tambor-Klasse, in Dienst von 1941 bis 1944
USS Grayback (SSG-574), ein U-Boot der Grayback-Klasse, in Dienst von 1958 bis 1984

Grayback